Кінетичні рівняння - рівняння, яке визначає закон зміни фізичної величини з часом. 

Здебільшого кінетичні рівняння є диференційними рівняннями. Якщо з часом змінюється неоднорідна в просторі фізична величина, то кінетичні рівняння стають диференційними рівняннями в часткових похідних. 

Здебільшого кінетичні рівняння записуються, виходячи з феноменологічних міркувань.

Приклади

Радіоактивний розпад 
Рівняння радіоактивного розпаду можна записати у вигляді 
, 

тобто кількість атомів, які розпадаються в одиницю часу пропорційна кількості атомів, які ще не розпалися. Коефіцієнт пропорційності - .

Фотогенерація електронів провідності 
Концентрація електронів провідності та дірок в неоднорідному напівпровіднику при фотогенерації описується рівняннями 

, 

де n - концентрація електронів, p - концентрація дірок,  та  - коефіцієти дифузії електронів і дірок, відподвідно, G - швидкість генерації електрон-діркових пар, член  - задає 
швидкість рекомбінації.

Приклади  
 Рівняння неперервності
 Рівняння дифузії
 Рівняння Больцмана

Див. також 
 Основне рівняння кінетичної теорії

Посилання 
КІНЕТИ́ЧНА ТЕО́РІЯ, Фізична кінетика  //ЕСУ
Кінетика